Een verkeersweg:
N831 (België)
N831 (Frankrijk)
N831 (Nederland), zie Provinciale weg 831